Мубарак-эль-Кабир () — губернаторство (мухафаза) в Кувейте.
 Административный центр — Мубарак-Эль-Кабир.
 Площадь — , население — 

В губернаторстве главным образом сосредоточены жилые здания.

География 
На севере граничит с губернаторством Хавалли, на западе с губернаторством Фарвания, на юге с губернаторством Ахмади. На востоке омывается водами Персидского залива.

Административное деление 
В состав губернаторства входят 11 районов:

 Abu Ftaira
 Al-Adan
 Al-Qusour
 Al-Qurayn
 Fineitees
 Messila
 Mubarak Al-Kabeer
 Sabah Al-Salem
 Sukhan
 Wista Area
 Wista South Area

Было сформировано в 2000 году, когда губернаторство Хавалли было расколото на две части.

Примечания 

Провинции Кувейта